Slovo Mituva může mít několik významů:
 Řeka
 Mituva (přítok Němenu) – řeka na západě Litvy, v Žemaitsku. Pravý přítok řeky Němen
 Mituva (přítok Lėvuo) – řeka na severovýchodě Litvy, v okrese Kupiškis, vlévající se do přehradní nádrže jménem Kupiškio tvenkinys na řece Lėvuo jako její levý přítok.
 Jezero
 Mituva (jezero) – jezero na severovýchodě Litvy, v okrese Kupiškis
 Sídlo
 Mituva (okres Kupiškis) – vesnička v severovýchodní části okresu Kupiškis
 Mituva (okres Raseiniai) – ves v jižní části okresu Raseiniai
 Fotbalový klub
 FK Mituva Jurbarkas – fotbalový klub v Jurbarku